O Estádio Municipal Wanderley José Vicentini é um estádio de futebol localizado na cidade de Pedreira em São Paulo.

Recebeu esse nome devido ao estádio ter sido projetado por Wanderley José Vicentini.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Wanderley Jose Vicentini
Pedreira (São Paulo)
Wanderley Jose Vicentini